

Cinema 
 The Liar – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Pathé Frères
 The Liar – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Selig Polyscope
 The Liar – film del 1918 diretto da Edmund Lawrence
 The Liar – cortometraggio del 1918 prodotto dalla General Enterprises
 The Liar – cortometraggio del 2008 diretto da Chris Callister

Letteratura 
 The Liar – racconto di Henry James
 Il bugiardo (The Liar) – romanzo di Stephen Fry del 1991